Томас Есанг Ременгесау — президент Палау.
 Томас Онгелібел Ременгесау — двічі виконувач обов'язків президента Палау.